Dinotiscus är ett släkte av steklar som beskrevs av Ghesquière 1946. Dinotiscus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Dinotiscus